Иван Фёдорович Корольков (1906—1979) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Иван Корольков родился 25 марта 1906 года в деревне Митьково (ныне — Жарковский район Тверской области). После окончания неполной средней школы работал помощником начальника, начальником железнодорожной станции. В 1928—1930 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В октябре 1942 года Корольков повторно был призван в армию. С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был ранен и контужен. К марту 1944 года гвардии младший сержант Иван Корольков был автоматчиком мотострелкового батальона 21-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Днестра.

23 марта 1944 года Корольков в числе первых в бригаде под массированным вражеским огнём переправился через Днестр в районе села Репутинцы Заставновского района Черновицкой области Украинской ССР и принял активное участие в захвате и удержании плацдарма на его правом берегу. Корольков участвовал в отражении трёх ожесточённых атак численно превосходящего противника, сумев удержаться на занятых позициях до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днестра и удержании плацдарма на его западном берегу» гвардии младший сержант Иван Корольков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2420.

После окончания войны Корольков продолжил службу в Советской Армии. В 1953 году в звании капитана он был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в Университете Дружбы народов. Умер 22 марта 1979 года, похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

В честь Королькова названа улица в Заставне.

Примечания

Литература 
 
 Долгов И. А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 2. — М.: Московский рабочий, 1984.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Востряковском кладбище